S124 ou S.124 peut faire référence à :
 Concerto pour piano no 1 (S.124), un concerto de Franz Liszt ;
 HMS Agamemnon (S124), un sous-marin nucléaire d’attaque de la Royal Navy.